50 километр — остановочный пункт Рижского направления Московской железной дороги в городском округе Истра Московской области.

Имеет выход к остановке междугородных автобусных маршрутов, на Волоколамское шоссе. Состоит из двух прямых боковых платформ, на 2 платформе находится закрытый из-за низкого пассажиропотока кассовый павильон. Турникетами не оборудована. Относится к шестой тарифной зоне. Восточнее платформ находится неохраняемый железнодорожный переезд.

К западу от платформ проходит железнодорожный подъездной путь от станции Манихино I к базе ДОСААФ России и складам коммерческих предприятий.
Проектное название платформы — «ДОСААФовская».

Время движения от Рижского вокзала — 1 час 4 минуты.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Примечания

Ссылки 
 Расписание электропоездов

Остановочные пункты Московско-Смоленского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы городского округа Истра